Pjotr Iljics Csajkovszkij, orosz romantikus zeneszerző
 Csajkovszkij, város Oroszországban, a Permi határterületen